Disa eller Dīsa kan syfta på:
 Disa – ett fornnordiskt namn som betyder ödesgudinna
 Disa (drottning) - en folksaga
 Disa (skådespel) –  ett skådespel byggt på en äldre i Asien och Europa spridd saga
 Disa (växter) – ett släkte av orkidéer
 Dīsa – en ort i Gujarat, Indien
 Disablot – en offerhögtid, till disernas, kvinnliga gudomars, ära

Se även
 HMS Disa – flera fartyg